Fiat Croma kan henvise til to forskellige bilmodeller fra Fiat Automobiles:
 Fiat Croma (type 154) (1985−1996)
 Fiat Croma (type 194) (2005−2010)